

Storia 
 Macedonia – regione storica della penisola balcanica
 Regno di Macedonia – antico regno (VIII secolo a.C.-148 a.C.)
 Macedonia – provincia romana (146 a.C.-395)
 Macedonia – diocesi dell'Impero Romano
 Repubblica Socialista di Macedonia – repubblica della Jugoslavia (1945-1991)

Geografia 
 Macedonia del Nord – Stato europeo, chiamato Macedonia fino al 2019
 Macedonia – regione settentrionale della Grecia

Località

Stati Uniti d'America 
 Macedonia – census-designated place dell'Alabama
 Macedonia – area non incorporata della Georgia
 Macedonia – villaggio dell'Illinois
 Macedonia – comune dell'Iowa
 Macedonia – comune dell'Ohio

Altri Stati 
 Macedônia – località del Brasile
 Macedonia – località della Colombia
 Macedonia – località di Cuba
 Macedonia – località della Romania
 Macedonia – isola delle Isole Salomone

Altro 
 Macedonia di frutta –  piatto a base di frutta 
 Macedonia – marca di sigarette vendute in Italia all'inizio del Novecento

Pagine correlate
Macedone
Macedonio

Altri progetti